Enrique Pérez Margarit (Cocentaina, 1885 - ?), músic i director de banda
 Enrique Pérez Vergara (Valladolid, 1975), actor i humorista espanyol amb el nom artístic Flipy